Studec peut faire référence à :
 une entreprise en ingénierie documentaire, voir Studec (entreprise).
 une école de radio, voir Studio école de France.